Andrea Guatelli – calciatore italiano
 Arturo Maria Guatelli – giornalista e politico italiano
 Callisto Guatelli – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Ettore Guatelli – scrittore italiano
 Renato Guatelli – partigiano italiano